Frauenberg (Birkenfeld) — município do estado da Renânia-Palatinato, na Alemanha
 Frauenberg (Áustria) — na Áustria
 Frauenberg (França) — comuna francesa no departamento de Mosela
 Hluboká nad Vltavou — cidade da região da Boêmia do Sul, República Checa

Desambiguações de topônimos